

Persone 
 Didier Lagana – comico francese
 Frank Lagana – calciatore australiano
 Giuseppe Laganà – animatore, regista, direttore artistico, illustratore e sceneggiatore italiano
 Joseph Lagana – politico statunitense
 Lucio Laganà – ex cestista italiano
 Marco Laganà – cestista italiano
 Maria Grazia Laganà – politica italiana
 Mario Laganà – politico italiano
 Matteo Laganà – cestista italiano
 Rodolfo Laganà – attore e comico italiano
 Sergio Laganà – ciclista italiano

Altro 
 Lagana – distretto della Tanzania
 Lagana – nome alternativo delle lasagne